Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2010 wurde vom 3. bis 11. April in Cortina d’Ampezzo ausgetragen. Cortina d’Ampezzo setzte sich mit seiner Bewerbung gegen Hamburg durch.

Teilnehmer 

(S) = Skip

Verlauf

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X: Ein X in der Tabelle weist auf nicht gespieltes End hin.

Round Robin 
Draw 1: Samstag, 3. April, 14:00

Draw 2: Samstag, 3. April, 19:00

Draw 3: Sonntag, 4. April, 09:00

Draw 4: Sonntag, 4. April, 14:00

Draw 5: Sonntag, 4. April, 19:00

Draw 6: Montag, 5. April, 08:00

Draw 7: Montag, 5. April, 13:00

Draw 8: Montag, 5. April, 18:00

Draw 9: Dienstag, 6. April, 10:00

Draw 10: Dienstag, 6. April, 15:00

Draw 11: Dienstag, 6. April, 20:00

Draw 12: Mittwoch, 7. April, 10:00

Draw 13: Mittwoch, 7. April, 15:00

Draw 14: Mittwoch, 7. April, 20:00

Draw 15: Donnerstag, 8. April, 10:00

Draw 16: Donnerstag, 8. April, 15:00

Draw 17: Donnerstag, 8. April, 20:00

Playoffs 

Erster gegen Zweiter:

Dritter gegen Vierter:

Halbfinale: Samstag, 10. April, 16:30

Spiel um Platz 3: Sonntag, 11. April, 10:00

Finale: Sonntag, 11. April, 16:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2010

Weblinks 
 Webseite des Veranstalters (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

Herren
Weltmeisterschaft Herren
Sportveranstaltung in Cortina d’Ampezzo
Curling (Italien)